Lista delle città dell'Idaho, Stati Uniti d'America, comprendente i comuni (city) e i census-designated place (CDP).

I dati sono dell'USCB riferiti ai censimenti del 2000 e del 2010.

Note

Collegamenti esterni 
 

 
 
Idaho